Die drei !!! steht für:
 Die drei !!!, Jugendbuchserie
 Die drei !!! (Film), deutscher Film von Viviane Andereggen (2019)
 Die drei !!! (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2023)